Äijänen ist der Familienname folgender Personen:

 Jami Äijänen (* 1996), finnischer Squashspieler
 Miko Äijänen (* 1997), finnischer Squashspieler